

Fumetti 
 Central City – città  immaginaria dell'universo DC

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Central City – città della Contea di Sebastian, Arkansas
 Central City – città situata tra la Contea di Clear Creek e la Contea di Gilpin (della quale è anche capoluogo), Colorado
 Central City – città della Contea di Lawrence, Dakota del Sud
 Central City – villaggio della Contea di Marion, Illinois
 Central City – città della Contea di Linn, Iowa
 Central City – città della Contea di Muhlenberg, Kentucky
 Central City – capoluogo della Contea di Merrick, Nebraska
 Central City – città della Contea di Somerset, Pennsylvania